QH peut faire référence à :
  ;
 Quarter Horse, une race de chevaux américaine.

qh peut faire référence à :
 Quaque hora, une expression latine signifiant chaque heure.